Op 8 februari 2005 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken nadat de premier deze had uitgeschreven op 18 januari. Hierbij behield de partij Venstre van premier Anders Fogh Rasmussen het meeste aantal zetels. Wegens de Zeebeving in de Indische Oceaan in 2004 waarbij 43 Denen om het leven kwamen werden de verkiezingen tijdelijk uitgesteld.

Uitslagen

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 2005